Javesella är ett släkte av insekter som beskrevs av Ronald Gordon Fennah 1963. Javesella ingår i familjen sporrstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Sporrstritar
Javesella